Christina Voormann (1951-), chanteuse allemande ;
 Klaus Voormann (1938-), artiste allemand.